Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 70001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 7 grudnia 1998 do 7 grudnia 1999. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

70001-70100

70101-70200

70201-70300

70301-70400

70401-70500

70501-70600

70601-70700

70701-70800

70801-70900

70901-71000

Przypisy 

Lista planetoid 070001-071000